Settle Down – singolo di Kimbra del 2010
 Settle Down – album di Julia Nunes del 2011
 Settle Down – singolo dei No Doubt del 2012
 Settle Down – singolo dei The 1975 del 2014